HR14 steht für:
 eine Nickel-Metallhydrid-Batterie; siehe Baby (Batterie)

HR-14 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der kroatischen Gespanschaft

HR14